Legalismo, legalista, legismo y legista, hacen referencia a varios artículos:

Derecho
Formalismo legal excesivo
Filosofía del derecho, rama de la filosofía que estudia los fundamentos filosóficos del derecho como orden normativo e institucional de la conducta humana en sociedad.
Legalista: persona experta en Ley y Jurisprudencia

Historia
Legalismo (filosofía china)
Revolución legalista (Venezuela, 1892-1893)

Además
Médico legista, experto en Medicina forense